D91 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Adati
 D91 – negli scacchi, codice ECO di alcune varianti della difesa Grünfeld